Horvátország
Molunat, falu Konavle községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Molunat, félsziget Konavle területén, Dubrovnik-Neretva megyében
Molunat, sziget Konavle előtt, Dubrovnik-Neretva megyében